Navnet Erling Jensen kan hentyde til flere forskellige personer:

 Erling Jensen (1919-2000) – dansk politiker og minister
 Erling Jensen (erhvervsmand) (1948-) – dansk erhvervsmand, administrerende direktør for Dansk Supermarked 2000-2011